Die Millennium International Tennis Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar bis 6. Februar 2005 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Viña del Mar die BellSouth Open und in Mailand die Milan Indoor gespielt, welche genau wie das Turnier in Delray Beach zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Brasilianer Ricardo Mello, der in diesem Jahr im Achtelfinale gegen Wesley Moodie verlor. Der Setzlistenzweite Jiří Novák gewann auf dem Weg ins Finale jedes Match glatt. Im Endspiel gewann er hingegen gegen den Setzlistendritten Xavier Malisse keinen Satz. Malisse konnte so nach zwei verlorenen Finals in Delrach Beach und sechs verlorenen Finals insgesamt seinen ersten Titel überhaupt gewinnen.
Die Vorjahressieger im Doppel, Leander Paes und Radek Štěpánek, spielten dieses Jahr beide nicht beim Turnier. Nur Paes nahm teil und gewann sogleich – mit  an Position 2 gesetzt – das Turnier. Wegen eines Rückzugs eines Teams reichten den Setzlistenersten Simon Aspelin und Todd Perry drei Siege, um das Turnier für sich zu entscheiden. Im Finale besiegten sie Jordan Kerr und Jim Thomas (Nr. 4 der Setzliste). In dieser Konstellation war es für die beiden Turniersieger der erste Sieg. Für Kerr war es insgesamt der 4., für Thomas der 2. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Delray Beach